Це список країн за кредитним рейтингом, показує довгостроковий валютний іноземний кредитний рейтинг для державних облігацій, на основі повідомлень трьох основних кредитно-рейтингових агентств: Standard & Poor's, Fitch, і Moody's. Рейтинги DBRS, China Chengxin Credit Rating Group, Dagong і JCR також включені. Список також включає усі адміністративно-територіальні одиниці у яких є державні облігації, але виключаючи регіони, провінції та муніципалітети, що випускають муніципальні облігації.

Рейтинги країн за різними методами

Рейтингова шкала

Standard & Poor's

Для S&P, облігація вважається інвестиційним класом або IG якщо має кредитний рейтинг BBB- чи вище. Облігації яким присвоєно BB+ і нижче вважається спекулятивним класом, іноді їх називають "небажаними" облігаціями.

Fitch Ratings

Для Fitch, облігація вважається інвестиційним класом або IG якщо має кредитний рейтинг BBB- чи вище. Облігації яким присвоєно BB+ і нижче вважаються спекулятивним класом, іноді їх називають "небажаними" облігаціями..

Moody's

Для Moody's, облігація вважається інвестиційним класом або IG якщо має кредитний рейтинг Baa3 чи вище. Облігації яким присвоєно Ba1 і нижче вважаються спекулятивним класом, іноді їх називають "небажаними" облігаціями.

Dominion Bond Rating Service (DBRS)

Для DBRS, облігація вважається інвестиційним класом або IG якщо має кредитний рейтинг BBB(низький) чи вище. Облігації яким присвоєно BB(високий) і нижче вважається спекулятивним класом, іноді їх називають "небажаними" облігаціями.

JCR
Japan Credit Rating Agency (JCR) - кредитно-рейтингова агенція у Японії. JCR є частиною Nationally Recognized Statistical Rating Organization у США. Комісії з цінних паперів та бірж.

Dagong

Dagong - кредитно-рейтингове агентство засноване у Китаї.

Світова мапа рейтингів за Dagong (Лип 2013)

China Chengxin
China Chengxin Credit Rating Group - кредитно-рейтингове агентство засноване у Китаї,

Не оцінено
Держави-члени ООН, які не включені ні до одного рейтингу у будь-якому з семи (вище наведених) рейтингових агентств.

Див. також
 Шкала рейтингів
 Національна рейтингова шкала
 Рейтингове агентство
 Національне рейтингове агентство Рюрік
 Зниження кредитного рейтингу Федерального уряду США

Примітки

кредитний рейтинг
Кредитний рейтинг